São Sepé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sepé (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Sepé (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar